Карл Яниш:
 Яниш, Карл Андреевич (1813—1872) — русский шахматист.
 Яниш, Карл Иванович (1776—1854) — русский химик и фармацевт; заслуженный профессор.